Eerste klasse (1935/1936) był 36. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Royale Union Saint-Gilloise. Nowym mistrzem Belgii został zespół Daring Bruksela.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1935 w piłce nożnej
1936 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii